Вишњица може да се односи на:

 Вишњица (Београд), градско насеље у општини Палилупа, град Београд, Србија
 Вишњица (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Вишњица (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Вишњица (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ
 Вишњица (Кисељак), насеље у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ
 Вишњица (Вргорац), насеље града Вргорца, Хрватска
 Вишњица (Јасеновац), насеље у општини Јасеновац, Хрватска

Види још 

 Масакр у Вишњици (1995), масакр српског становништа села Вишњица, у општини Милићи, Република Српска, БиХ